Hôtel de Condé à Versailles.
 Hôtel de Condé à Paris.
 Hôtel de Condé à Montluel dans l'Ain.
 Hôtel de Condé à Avallon dans l'Yonne.
Hôtel de Condé à Châteauroux dans l'Indre.